, une colline à l'est du California Memorial Stadium.
 Tightwad, un village du comté de Henry, dans le Missouri.